Mycotribulus är ett släkte av svampar. Mycotribulus ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Mycotribulus